

События

Римская империя 
 Император: Калигула (патриций); консулы: Калигула (во 2-й раз, патриций) и Луций Апроний Цезиан (плебей); консулы-суффекты: Авл Дидий Галл, Гней Домиций Афр, Гней Домиций Корбулон и Квинт Санквиний Максим (все — плебеи); претор: Тит Флавий Веспасиан (в Риме).
 Брак Калигулы с Милонией Цезонией.
 Брак Клавдия с Валерией Мессалиной.
 Гай покидает Рим (сентябрь) и отправляется в Галлию (октябрь).
 Калигула нападает на германские племена.
 Раскрыт заговор против Калигулы, в который вовлечены члены семьи Юлиев-Клавдиев
 Юлия Ливилла и Агриппина Младшая изгнаны на Понтийские острова.
 Наместник Верхней Германии Гальба.

Родились 
 Марк Анней Лукан, римский поэт

Скончались 

 Марк Эмилий Лепид (род. ок. 14), муж Юлии Друзиллы, был назначен Калигулой в качестве своего наследника. Был ключевой фигурой заговора против принцепса, раскрытого в текущем году. Казнён по приговору сената;
 Гней Корнелий Лентул Гетулик, ординарный консул Римской империи в 26 году, наместник Верхней Германии. Казнён по подозрению в участии в заговоре против Калигулы;
 Гай Кальвизий Сабин, коллега предыдущего по консулату, после — наместник Паннонии. Будучи обвинён в соучастии в заговоре, покончил с собой;
 Корнелия Лентула, жена предыдущего и сестра Гнея Корнелия Лентула Гетулика. Покончила с собой после обвинения в соучастии в заговоре против императора;
 39, ок. — Луций Анней Сенека (род. ок. 54 до н. э.), древнеримский писатель-ритор испанского происхождения.

Примечание

См. также 

39 (число)